

Toponyme 

 Bayreuth est une ville d'Allemagne, située au nord de la Bavière, en Franconie.
 Le margraviat de Bayreuth est un ancien État de l'Allemagne.

Patronyme 

 Wilhelmine de Bayreuth (1709–1758), margravine de Bayreuth, était la fille du roi Frédéric-Guillaume I de Prusse et la sœur du grand Frédéric II.

Divers 
 En musique classique, « à Bayreuth » est généralement une ellipse faisant référence au festival de Bayreuth ou au palais des festivals, la salle d’opéra dédié aux représentations.